Дми́трий Пота́пов:
 Потапов, Дмитрий Капитонович (1911—1974) — Герой Советского Союза.
 Потапов, Дмитрий Мефодьевич (1911—1996) — Герой Советского Союза.
 Потапов, Дмитрий Сергеевич (1924—1945) — Герой Советского Союза.